1981 Голяма награда на Белгия е 28-ото за Голямата награда на Белгия и пети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 17 май 1981 година на пистата Золдер близо до Хьосден-Золдер, Белгия.

Репортаж 
Тази Гран При ще се запомни с два сериозни инцидента в които участват и механици, в което едно с фатални последици. По време на квалификациите в петък, механикът на Осела, Джиовани Амадео се препъна на разстояние от питлейна право върху пътя на болида на Уилямс управляван от Карлос Ройтеман. Аржентинецът не е в състояние да избегне механика, който страда от фрактура на черепа. Той умря от контузиите си в понеделник след състезанието. Преди състезанието да започне, група от механици на всички отбори протестираха заради мерките за безопасност, които ги предпазват от подобни инциденти, а по-късно някои пилоти също се включиха в протеста. Въпреки това организаторите на състезанието маркираха загрявачната обиколка оставайки няколко болида да останат на своите места, някои затънали, други са оставили кокпитите си празни. Хаос възтана когато колоната се нареди за да заемат позициите си в края на обиколката е изостряло като Нелсън Пикет пропусна да заеме позицията си и направи още една обиколка. Тъй като колите започват да прегряват, няколко пилота излючиха двигателите си като Рикардо Патрезе от Ероуз е един от тях. Ройтеман имаше проблеми да включи своя дивгател но бързо е решен. Организаторите започнаха стартовата процедура след като Пикет зае позицията си, докато Патрезе не е в състояние да стартира двигателя си и махайки ръце за да сигнализира че не може да тръгне. Неговият механик Дейв Лъкет моментално излезе на трасето за да рестартира болида на италианеца. По това време състезанието започна макар присъствието на Лъкет да е факт. В това объркване и вероятно не могат да видят болида на Патрезе затънал на своята стартова позиция, вторият Ероуз управляван от италианеца Сиегфрийд Щтор удари задницата на болида удрайки механика също. Лъкет пострада със счупен крак с разкъсвания, но оцелява след инцидента. Като резултат от тези събития, излезе и ново правило като забраняват на механиците да бъдат на стартовите решетки не повече от 15 секунди от загрявачната обиколка.

Това е 2-рата победа на Карлос Ройтеман за сезона и 12-а като е и последна в неговата кариера. Също така това е и първи подиум за Найджъл Менсъл в своята кариера като пилот на Лотус.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия